Lăcustă este numele comun al mai multor specii de insecte. Denumirea se mai poate referi și la:

 Ștefan (al V-lea) Lăcustă (1508  1540)
 Ioan Lăcustă (1948, Vârfuri, Arad  2008, București), un prozator și publicist român
 Victor Lăcustă (* 1951), un specialist în domeniul fiziologiei clinice și medicinei
 Dan Florian Lăcustă (* 1977, Pitești), un fotbalist român

Nume de familie românești